Пири — многозначный термин.

Имя и фамилия 
 Пири, Гордон (, 1931—1991) — английский легкоатлет, стайер.
 Дибич Пири, Джозефина (1863—1955) — американская исследовательница Арктики и писательница, жена Роберта Пири.
 Пири, Кик (род. 2000) — нидерландский футболист.
 Пири, Роберт Эдвин (, 1856—1920) — американский исследователь Арктики.
 Пири, Чарлз (1897—1960) — шотландский шахматист.
 Пири-реис (также «Пири Рейс»; ; примерно 1465 (1470)—1554 или 1555) — османский (турецкий) мореплаватель, адмирал и картограф.

Другое 
 Пири — большой древний кратер, ближайший крупный кратер к северному полюсу Луны (полюс находится на его валу).
  — корейский духовой инструмент, родственный гуань.

См. также 
 Порт-Пири () — город в Австралии.